Az 1956-os női röplabda-világbajnokság volt a második női világbajnokság. A tornát 1956. augusztus 30. és szeptember 12. között rendezték Franciaországban, Párizsban. A világbajnokságon 17 válogatott vett részt. A vb-t a címvédő szovjet csapat nyerte.

Lebonyolítás 
A 17 csapat két darab négyes és három darab hármas csoportot alkotott. A csoportok végeredményét körmérkőzések döntötték el. Az első két helyezett jutott tovább a döntő csoportkörbe, a harmadik és negyedik helyezettek a 11–17. helyért folytathatták egy másik csoportban. A csapatok az egymás elleni eredményeiket magukkal vitték.

A döntő csoportkörben és az alsó ágon is a csapatok újabb körmérkőzéseket játszottak. A két csoport végeredménye jelentette a világbajnokság végeredményét.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

E csoport

Helyosztók

A 11–17. helyért

Döntő csoportkör

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1956-os férfi röplabda-világbajnokság

Röplabda
N1956